Trattato di Costantinopoli (1454) tra la Repubblica di Venezia e l'Impero ottomano
Trattato di Costantinopoli (1479) tra la Repubblica di Venezia e l'Impero ottomano
 Trattato di Costantinopoli (1533) tra l'Impero Ottomano e l'Arciducato d'Austria
 Trattato di Costantinopoli (1562) traa il Sacro Romano Impero e l'Impero Ottomano
 Trattato di Costantinopoli (1590) tra l'Impero Ottomano e l'Impero Safavide
 Trattato di Costantinopoli (1700) tra Regno russo e Impero Ottomano
 Trattato di Costantinopoli (1724) tra Impero russo e Impero Ottomano
 Trattato di Costantinopoli (1732) tra Gran Bretagna, Francia e Russia da un lato e Impero Ottomano dall'altro
 Trattato di Costantinopoli (1736) tra l'Impero ottomano e l'Impero persiano
 Trattato di Costantinopoli (1800) tra l'Impero Ottomano e l'Impero Russo
 Trattato di Costantinopoli (1832)
 Convenzione di Costantinopoli del 1888 sul Canale di Suez
 Trattato di Costantinopoli (1897) tra Impero Ottomano e Grecia
 Trattato di Costantinopoli (1913) tra Bulgaria e Impero Ottomano